Долины на Луне принято называть в честь ближайших к ним деталей поверхности — кратеров или гор.

См. также
 Планетная номенклатура
 Список кратеров на Луне
 Список деталей рельефа Луны
 Список морей на Луне
 Список гор на Луне
 Список борозд на Луне

Ссылки 
 Сведения о долинах взяты из справочника Международного астрономического союза
 Сверка русских названий по каталогу «Номенклатурный ряд названий лунного рельефа»

 
Луна